Hygropora är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Ernst Gustav Kraatz 1856. Hygropora ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Hygropora